San Clemente peut désigner différents sujets, parmi lesquels :

Toponymie

Villes 
 Chili : San Clemente ;
 Espagne : San Clemente ;
 Espagne : Cuevas de San Clemente ;
 États-Unis : San Clemente (Californie) ;
 Italie : San Clemente dans la province de Rimini.
 Philippines : San Clemente (Philippines)

Îles 
 États-Unis : l'Île_San_Clemente au large de la Californie ;
 Italie : l'île San Clemente dans la lagune de Venise.

Autres 
San Clemente est le nom d'un film documentaire.

Homonymie de toponyme